Соревнования в десятиборье у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 6 и 7 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Олимпийский чемпион 2008 года американец Брайан Клэй не смог пройти отбор в сборную США. 

Чемпион мира 2009 и 2011 годов Трей Харди рассматривался как фаворит Олимпийских игр в начале сезона, но на американском отборе в июне 2012 года серебряный призёр чемпионата мира 2011 года Эштон Итон установил мировой рекорд (9039 очков). В первый день олимпийских соревнований десятиборцев Итон показал лучшие результаты сразу в 3 из 5 видов, а затем уверенно довёл дело до победы, опередив в итоге Харди на 200 с лишним очков. Уже перед забегом на 1500 метров фактически определились все призёры с конкретными местами, и забег прошёл без особой борьбы. Итон в итоге всего 24 очка уступил олимпийскому рекорду.

Третьим, как и на Олимпийских играх 2008 года и чемпионате мира 2011 года, стал кубинец Леонель Суарес. Успех ему принесло метание копья, где он с результатом 76,94 м опередил всех более чем на 10 метров (Суарес метнул всего на 7 метров ближе, чем олимпийский чемпион 2012 года в метании копья Кешорн Уолкотт). 

Олимпийский чемпион 2004 года 37-летний чех Роман Шебрле, для которого Игры стали 4-ми в карьере, пробежал только 100 метров и не вышел на старт второй дисциплины.

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы на сайте IAAF 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012